Баньо́ло-Ме́лла (, ) — город и коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 11 375 человек, плотность населения составляет 367 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 25021. Телефонный код — 030.

Покровителями города и коммуны почитаются святые Процесс и Мартиниан, празднование 2 июля.

Города-побратимы 
  Бри-Конт-Робер, Франция
  Штадтберген, Германия

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта

Города Италии
Баньоло-Мелла